The Vineyard, serie televisiva statunitense del 2013.
 The Vineyard, titolo originale del film horror del 1989 L'immortale.
 The Vineyard, rivista mensile londinese pubblicata tra il 1910 e il 1922.
 The Vineyard, storico casale di Bel Air, nella Contea di Harford, presente nel National Register of Historic Places.
 Martha's Vineyard, isola statunitense del Massachusetts.